Суперліга Туреччини 2006—2007  — 49-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

 

  

Примітки: 
1. Клуб Кайсері Ерджіясспор взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як фіналіст Кубка Туреччини 2006—2007.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2006-2007
Туреччина
Туреччина
2006 у турецькому спорті
2007 у турецькому спорті